Послі́д — термін, що має кілька значень.
 Послід — екскременти; екскременти птахів і дрібних тварин
 Послід — відходи зерна після молотьби та віяння; погане, засмічене зерно; відвійки
 Послід — плацента
 Послід — помилкова назва поносу в тварин (калькування двозначного )

Пароніми 
 Вислід — застаріле слово, що означає «результат».
 Послі́док — погана, не гідна поваги людина; покидьок.

Див. також 
 Пташиний послід

Джерела